BRD Năstase Țiriac Trophy este un fost turneu internațional de tenis de câmp care facea parte din circuitul ATP World Tour 250 series și avea loc în fiecare aprilie în București, la Arenele BNR.

La ediția din 1998, perechea Andrei Pavel - Gabriel Trifu a câștigat turneul; la simplu, deși la ediția din 2005 doi jucători români au ajuns în semifinală, iar în 2007 Victor Hănescu a jucat finala, niciun jucător român n-a câștigat Open România.

Istoric 
Prima ediție a avut loc în anul 1993.

Câștigători

Simplu

Dublu

Vezi și 
 Bucharest Open

Legături externe 

 Pagina oficială